Сулейман (Соломо́н) Алекса́ндрович Юдако́в (, Коканд — 1990, Ташкент) — советский композитор. Народный артист Узбекской ССР (1976), лауреат Сталинской премии третьей степени (1951), Государственной премии Узбекской ССР, один из зачинателей новых жанров в национальном искусстве бухарских евреев, таджиков и узбеков, создатель первой узбекской комической оперы «Проделки Майсары», комедийно-сатирического балета «Юность Насреддина». В 1944 году им была написана мелодия гимна Таджикской ССР. Позднее, написанная им мелодия легла в основу современного гимна Таджикистана.

Биография 
Родился в Коканде в семье бухарских евреев.

Оставшись без родителей, с 12 летнего возраста воспитывался в Кокандском детском доме. Здесь начались его первые систематические занятия музыкой: обучение нотной грамоте, игре на балалайке, мандолине, гитаре, духовых инструментах. Его первым учителем музыки был Михаил Генрихович Найгоф.

1932 год — Сулейман начинает учёбу на музыкальном рабфаке при МГК имени П. И. Чайковского по классу флейты.

1939 год — студент композиторского факультета консерватории в классе Р. М. Глиэра.

1941 год — с началом войны композитор прерывает учёбу и возвращается в Ташкент.

В 1944 году им была написана мелодия гимна Таджикской ССР. Позднее, написанная им мелодия легла в основу современного гимна Таджикистана.

1945 год — пишет музыкальную драму «Сын» («Фарзанд»).

После войны (вторая половина 40-х) создаёт множество произведений:
 «Восточная поэма» для скрипки с фортепиано
 «Фантазия для скрипки, виолончели и фортепиано»
 «Танцевальная сюита» для двух фортепиано. Композиция сюиты трёхчастна: «Хорезмское праздничное шествие», «Азербайджанский лирический танец», «Ферганская пляска».

В 1958 году С. А. Юдаков написал первую узбекскую комическую оперу «Проделки Майсары».

В 1959 году опера была поставлена в БУзГАТОБ имени А. Навои. Опера имела грандиозный успех. Была переведена на 9 языков и поставлена во многих странах ближнего и дальнего зарубежья (постановка в Московском театре «Ромэн» — в 1960 году; в Польском городе Лодзь — в 1975 году).

В 1967 году Юдаков создал первый узбекский комический балет «Юность Насреддина».

Умер 5 ноября 1990 года. Похоронен в Ташкенте на Бухарско-еврейском кладбище.

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за вокально-симфоническую сюиту «Мирзачуль» (1950)
 Государственная премия Узбекской ССР имени Хамзы (1970)
 Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР (1961)
 Народный артист Узбекской ССР (1976)
 орден Трудового Красного Знамени (18.03.1959)
 орден «Знак Почёта» (06.12.1951)
 медали

Память 
В начале декабря 2008 года открылся для посетителей Дом-музей Сулеймана Юдакова в Доме композиторов Узбекистана по улице Я. Гулямова, 69. Музей Сулеймана Юдакова создан группой энтузиастов во главе с известным журналистом, давним другом композитора Борисом Бабаевым, поклонников его музыки при поддержке Союза композиторов Узбекистана.

Основными целями деятельности музея являются проведение исследований в сфере культуры и искусства, научных конференций, творческих вечеров и концертов, издание информационных материалов, научных монографий, книг, альбомов, подготовка видео- и аудиоматериалов, компакт-дисков.

Сулейман Юдаков. Музыка на все времена
Под таким названием в Ташкенте вышла в свет очередная книга о Сулеймане Юдакове — выдающемся представителе музыкального искусства Узбекистана второй половины XX века. А появилась она, благодаря содействию Союза композиторов Узбекистана, Национальной библиотеки имени А. Навои и Общественного музея Сулеймана Юдакова. Редакторы-составители издания — известные узбекистанские профессионалы — музыковед В. З. Плунгян и журналист Б. Р. Бабаев. Этот опус создан в связи с большим событием в музыкальной жизни нашей республики — столетием со дня рождения солнечного, позитивного, жизнерадостного, ликующего и всенародно любимого композитора Сулеймана Юдакова.

Примечания

Ссылки 
  Сайт, посвящённый жизни и творчеству Юдакова С. А.
 

Выпускники Московской консерватории
Оперные композиторы Таджикистана
Заслуженные деятели искусств Узбекской ССР
Члены Союза композиторов СССР